{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (98801) - || 2000 YZ114 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98802) - || 2000 YB115 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98803) - || 2000 YE115 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98804) - || 2000 YD117 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98805) - || 2000 YM117 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98806) - || 2000 YU117 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98807) - || 2000 YK118 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98808) - || 2000 YP118 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98809) - || 2000 YD119 || 31 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98810) - || 2000 YR119 || 17 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98811) - || 2000 YS119 || 17 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98812) - || 2000 YP120 || 19 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98813) - || 2000 YX120 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98814) - || 2000 YC122 || 28 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98815) - || 2000 YR123 || 28 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98816) - || 2000 YU123 || 28 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98817) - || 2000 YQ124 || 29 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98818) - || 2000 YH125 || 29 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98819) - || 2000 YC129 || 29 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98820) - || 2000 YL130 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98821) - || 2000 YV131 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98822) - || 2000 YR132 || 30 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98823) - || 2000 YF135 || 17 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98824) - || 2000 YS135 || 20 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98825) Maryellen || 2000 YF139 || 27 december 2000 || Kanab || E. E. Sheridan
|-
| (98826) - || 2000 YF140 || 31 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98827) - || 2001 AW || 1 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98828) - || 2001 AP3 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98829) - || 2001 AG4 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98830) - || 2001 AP4 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98831) - || 2001 AR4 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98832) - || 2001 AL5 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98833) - || 2001 AF12 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98834) - || 2001 AR15 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98835) - || 2001 AS15 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98836) - || 2001 AF17 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98837) - || 2001 AQ17 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98838) - || 2001 AH19 || 4 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (98839) - || 2001 AT20 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98840) - || 2001 AA22 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98841) - || 2001 AL22 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98842) - || 2001 AQ22 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98843) - || 2001 AQ26 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98844) - || 2001 AP27 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98845) - || 2001 AU27 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98846) - || 2001 AV27 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98847) - || 2001 AW29 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98848) - || 2001 AT30 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98849) - || 2001 AY30 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98850) - || 2001 AM33 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98851) - || 2001 AW33 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98852) - || 2001 AJ34 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98853) - || 2001 AY34 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98854) - || 2001 AU36 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98855) - || 2001 AU37 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98856) - || 2001 AA38 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98857) - || 2001 AM38 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98858) - || 2001 AT41 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98859) - || 2001 AZ41 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98860) - || 2001 AK42 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98861) - || 2001 AA44 || 7 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98862) - || 2001 AN44 || 15 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (98863) - || 2001 AR46 || 15 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98864) - || 2001 AR47 || 15 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98865) - || 2001 AY47 || 15 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98866) Giannabussolari || 2001 AC53 || 15 januari 2001 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (98867) - || 2001 BG4 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98868) - || 2001 BS5 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98869) - || 2001 BT5 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98870) - || 2001 BV5 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98871) - || 2001 BB7 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98872) - || 2001 BO9 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98873) - || 2001 BO11 || 20 januari 2001 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (98874) - || 2001 BE14 || 19 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98875) - || 2001 BN15 || 21 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (98876) - || 2001 BL17 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98877) - || 2001 BK19 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98878) - || 2001 BT21 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98879) - || 2001 BC24 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98880) - || 2001 BF25 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98881) - || 2001 BQ25 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98882) - || 2001 BG28 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98883) - || 2001 BY28 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98884) - || 2001 BL29 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98885) - || 2001 BX29 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98886) - || 2001 BZ29 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98887) - || 2001 BQ34 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98888) - || 2001 BW34 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98889) - || 2001 BL38 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98890) - || 2001 BH40 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98891) - || 2001 BK41 || 19 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98892) - || 2001 BX42 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98893) - || 2001 BB44 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98894) - || 2001 BC44 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98895) - || 2001 BE44 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98896) - || 2001 BK44 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98897) - || 2001 BL44 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98898) - || 2001 BU45 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98899) - || 2001 BG48 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98900) - || 2001 BF50 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten